Reutow () ist der Name russischer Orte:

 Reutow, Stadt in der Oblast Moskau
 Reutow (Kursk), Weiler im Rajon Kursk, Oblast Kursk

Reutow ist der Familienname folgender Personen:
 Oleg Alexandrowitsch Reutow (1920–1998), russisch-sowjetischer Chemiker

 Siehe auch
 Reutowa